Il singolare  del Qatar ExxonMobil Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Il campione uscente era Roger Federer, ma si è ritirato prima della semifinale contro Jo-Wilfried Tsonga per un infortunio alla schiena.

Il francese Jo-Wilfried Tsonga ha vinto il torneo battendo in finale il connazionale Gaël Monfils per 7-5, 6-4

Teste di serie 

 Rafael Nadal (semifinale)
 Roger Federer (semifinale, ritirato per infortunio alla schiena)
 Jo-Wilfried Tsonga (campione)
 Gaël Monfils (finale)

  Viktor Troicki (quarti di finale)
  Alex Bogomolov, Jr. (secondo turno, ritirato per infortunio alla caviglia destra)
  Michail Južnyj (quarti di finale)
  Andreas Seppi (quarti di finale)

Qualificati 

  Matthias Bachinger (secondo turno)
  Denis Gremelmayr (secondo turno)

  Roberto Bautista (primo turno)
  Grega Žemlja (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Qatar ExxonMobil Open 2012
ATP World Tour 2012